Параскевопулос — греческая фамилия.

Известные носители:
 
 Параскевопулос, Леонидас (1860—1936) — греческий военный и политический деятель.
 Параскевопулос, Панагиотис (1875—1956) — греческий легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1896 года.

Другое 
 Параскевопулос — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.